Historienne médiéviste, spécialiste de l'Auvergne et d'histoire urbaine, Josiane Teyssot a été maître de conférences à l'Université Jean-Moulin-Lyon-III, puis à l'Université Blaise Pascal-Clermont II. 

Historienne, enseignante, membre de diverses associations, elle a marqué le paysage historiographique auvergnat.

Histoire 

Née le  à Gannat et décédée à Riom le ), c’est tout naturellement à l’histoire de l’Auvergne qu’elle consacra sa carrière et la quasi-totalité de ses recherches scientifiques. Elle pouvait compter, pour cela, sur une solide formation.

Parcours 
Après des études secondaires au collège de Châtel-Guyon, puis aux lycées de Riom et de Fontainebleau, Josiane obtient, à , à Melun un baccalauréat littéraire (1970). Elle poursuit des études universitaires à Paris VIII-Vincennes de 1970 à 1976 et côtoie quelques grands noms de l’histoire tels que les professeurs Jean Devisse, Robert Delort, Bernard Barbiche ou encore Claude Mossé pour n’en citer que quelques-uns... Ce cursus aboutit à l’obtention d’une licence d’histoire (1973), d’une licence de géographie (1974), d’une maîtrise d’histoire médiévale (1975), puis de l’agrégation d’histoire (1976) ; Josiane est alors âgée de 24 ans.

Son mémoire de maîtrise, dirigé par Jean Devisse, portait sur l’histoire de la ville de Riom et s’intitulait : La bourgeoisie riomoise des , . Ce travail, demeuré inédit, pressentait ce qu’allait devenir Josiane, à savoir la spécialiste du Riom médiéval et, d’une manière générale, une historienne du fait urbain.

Après avoir été enseignante stagiaire au lycée Blaise Pascal de Clermont- Ferrand (1976-1977), Josiane Teyssot est titularisée et intègre un collège de Lorraine (1977-1979) et cela, tout en poursuivant ses études. En 1979, elle obtient ainsi un DEA de Civilisations anciennes et médiévales à l’Université de Nancy, puis entame des recherches de thèse sous la direction des professeurs Gabriel Fournier (à l'Université de Clermont-Ferrand), puis Monique Bourrin (à l'Université de Tours). Dès lors, elle mène de front ses recherches doctorales et son activité d’enseignante. Son parcours la conduit du collège Marie Curie de Désertines (1979-1987) au lycée Brugière de Montferrand (1987-1996) puis, le temps d’un détachement ATER, à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand (1990-1991). Une fois docteure (1994), elle intègre l’Université Jean Moulin-Lyon 3 en tant que maître de conférences (1996-1999), puis regagne l’Auvergne et l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand où elle achève sa carrière (1999-2013).

En parallèle, elle entreprend de parfaire sa formation en archéologie, principalement sous la direction d’André Debord. Dès 1977, elle participe aux fouilles menées par Gabriel Fournier et Odette Lapeyre à Menoire (Cantal) et poursuit sa formation, jusqu’à l’obtention, en 1981, du diplôme de directeur de chantier de fouilles archéologiques avec la mention TB. Dès lors, elle codirige les premières fouilles archéologiques (avec Gabriel Fournier et Odette Lapeyre) sur le village déserté de Collandres (Cantal, 1982). Mais, ses obligations professionnelles et le début de sa thèse mettent un terme à cette expérience. Expérience qui lui permettra, cependant, de mener, dans les années 1990, des investigations sur les égouts médiévaux de Riom, ce qui constitue une part importante de sa thèse et un apport considérable à la recherche.

Quant à sa thèse sur Riom, il s’agit d’un monument du genre, une de ces monographies telle que l’on en faisait autrefois, mais qui a su faire le lien entre l’histoire régionale et nationale. En étudiant la "bonne ville" de Riom, tour à tour capitale d’Alphonse de Poitiers, de Jean de Berry puis des princes bourbonnais, Josiane a su mettre en relief la part prise par les Auvergnats dans l’histoire de France tout en soulignant les particularités de la vie quotidienne d’une ville de consulat. Cette thèse, soutenue en 1994 à l’Université de Tours, a été éditée en 1999 et demeure une référence de l’histoire urbaine médiévale.

Testament historiographique 
Josiane Teyssot a produit une importante bibliographie portant notamment sur le réseau urbain de l’Auvergne médiévale et sur les relations entre les trois principales villes de basse Auvergne (Riom, Clermont et Montferrand), ce qu'elle appelait le « triptyque des capitales auvergnates ».

Toutefois, elle s’est aussi intéressée à des sujets divers comme le rôle et la place des femmes dans la société médiévale, thème qu’elle qualifiait de « sujet de récréation ». Finalement, elle lègue à l’Auvergne et à ses habitants l’une de ces Sommes dont fut si friand le Moyen Âge puisqu’elle a signé, co-signé ou dirigé pas moins de six ouvrages :
 Riom (1212-1557)
 Montferrand (1196-1996), 
 Le mariage au Moyen Âge, 
 Histoire de l’Auvergne,
 Le rôle et la place des femmes dans l’histoire de Cluny,
 Bande dessinée sur l’Histoire de Montferrand.

Outre cela, elle a signé de très nombreux articles publiés dans des revues locales, nationales et internationales dont plusieurs ont été publiés post mortem.

Vie associative 
L’historienne s'est également beaucoup investie dans le monde associatif. Pour ne retenir que deux associations, il suffit de citer, d’abord, l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand, fondée par lettres patentes en avril 1747 et reconnue d'utilité publique par une ordonnance du roi Charles X en février 1829. Josiane intègre cette institution en tant que « membre associé correspondant » dans les années 1980 et en devient titulaire en 1988. Après un passage au conseil d’administration, elle devient présidente de l’association en 2004 et occupe la charge, jusqu’à sa démission, en 2005. Son investissement dans cette société savante se note aussi bien dans les conférences présentées en séance publique, dans ses publications dans le Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne que dans la gestion quotidienne de l’Académie.

Enfin, il n’est pas possible d’oublier son intérêt pour la ville de Montferrand. Passionnée d’histoire urbaine médiévale, elle ne peut que s’enthousiasmer pour l’histoire et le destin de la ville comtale fondée au début du . Elle participe ainsi, en 1995, à la création de l’association Il était une fois Montferrand qui a pour but de développer les études historiques, culturelles et artistiques sur Montferrand et d’organiser les fêtes médiévales de Dauphin d’Auvergne qui en sont, à présent, à près de trente ans d’existence. Afin de faire vivre l’association, elle met en place un cycle de conférences où collègues et étudiants viennent présenter le fruit de leur recherches : Pierre Charbonnier, Anne Courtillé, Arlette Maquet, R. Anthony Lodge, Gabriel Fournier, Damien Carraz ou encore Johan Picot... Josiane Teyssot prend largement part à la vie de l’association et présente, elle aussi, des conférences sur des thèmes divers et variés qui lui sont chers comme : « La femme au Moyen Âge », « La monnaie au Moyen Âge », « La guerre de Cent Ans », « Les modes et les costumes médiévaux », « Les Templiers de Montferrand » et bien d’autres encore, devant un public nombreux, attentif et toujours fasciné par son érudition et son don naturel pour la narration.

Enseignement et transmission 
Sa vie durant, Josiane a tâché de transmettre son goût de l’histoire et de la recherche au plus grand nombre. Outre les nombreuses conférences publiques déjà citées, c’est dans le secondaire, où elle enseigne de 1976 à 1996, puis en tant que maître de conférences à l’Université de Lyon 3 (dès 1996), puis de Clermont (dès 2000) qu’elle officie. Dotée d’une étonnante facilité pour la narration, elle savait dépeindre la vie médiévale et emporter son public de l’Espagne musulmane à la France des rois Mérovingiens et Carolingiens, en passant par les Îles britanniques au Moyen Âge, la Guerre de Cent ans ou encore, ces dernières années, par l’Islam médiéval, sujet qui lui tenait particulièrement à cœur ; le tout ponctué d’anecdotes truculentes sur les mœurs et la sexualité de ceux qui, dit-on, on fait l’Occident et la France du Moyen Âge...

Pour comprendre combien Josiane Teyssot était appréciée de ses étudiants et combien elle a su transmettre le goût de l’histoire, de l’archive et du parchemin, il suffit de s’arrêter au nombre d’étudiants qu’elle a encadré en maîtrise (puis master) et même suivi jusqu'au doctorat (Johan Picot). Au total, ce sont plusieurs dizaines étudiants qui l’ont suivie et se sont attachés à décrypter l’histoire de l’Auvergne, bien sûr, mais aussi du Berry, du Gévaudan, du Lyonnais et même de la Terre Sainte ou des Îles Baléares. Reconnaissance, s’il en fallait une, de ses talents d’enseignante et de chercheur.

Enfin, reprenons, pour conclure, ces quelques vers de Charles d’Orléans que Josiane appréciait tant et qu’elle a fait graver sur sa tombe à Saint-Hilaire-la-Croix, où elle repose. Ils en disent long sur celle qui fut une médiéviste passionnée, une enseignante dévouée et une amie fidèle : « Nouvelles ont couru en France, Par mains lieux, que j’estoye mort, Dont avoient peu desplaisance Aucun qui me hayent à tort ; Autres, en ont eu desconfort, Qui m’aiment de loyal vouloir, Comme mes bons et vrais amis. Si fais à toutes gens savoir Qu’encore est vive la souris  » (Charles d’Orléans, poète du ).

Bibliographie 
 La bourgeoisie riomoise aux , , Paris, 1975, Université Paris VIII, mémoire de maîtrise dactylographié, 385 p. (sous la direction de Jean Devisse).
 Andone-Villejoubert. Rapport de stage archéologique, sous la direction d’André Debord, juillet 1979, dactylographié, 35 p. (+ 8 plans, photos, carte).
 Villeneuve-Tolosane. Rapport de stage archéologique, sous la direction de Jean Vaquer, juillet 1980, dactylographié, 47 p. (+ plans, photos, dessins).
 Andone-Villejoubert. Rapport de stage archéologique, sous la direction d’André Debord, juillet 1981, 2 volumes dactylographiés, 81 et 27 p. (+ cartes plans, photos).
 « La fondation de la chapelle de Lieuchy, commune de Trizac », Bulletin du groupe de recherches historiques et archéologiques de la vallée de la Sumène, , 1983, .
 (avec Jean Tournebize), « Le couvent des Monges, commune de Verrières », Bulletin du groupe de recherches historiques et archéologiques de la vallée de la Sumène, , 1983, .
 « Consulats et municipalités de Riom de 1270 à 1789 », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. XCII, , juillet-septembre 1984, .
 « La bourgeoisie riomoise du  », Le Gonfanon, , 1984, .
 « L’hommage rendu par Hugues d’Allanche à l’évêque de Clermont en 1268 », Bulletin du groupe de recherches historiques et archéologiques de la vallée de la Sumène, , 1984, . 
 « Le cimetière de Trizac en 1763 », Bulletin du groupe de recherches historiques et archéologiques de la vallée de la Sumène, , 1986, .
 « Les tanneries de Riom », Tanneries de Riom et des environs, actes du colloque de Riom d’octobre 1985, Pierre Charbonnier et Ernest Monpied (dir.), Riom, Blandin, 1987, . 
 « Le nord-ouest du Cantal : esquisse d’histoire médiévale », Bulletin du groupe de recherches historiques et archéologiques de la vallée de la Sumène, , 1989, .
 « Un type d’éducation d’Ancien Régime. Le compte de tutelle Arnoux en 1663 », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. XCIV, , janvier-juin 1989, .
 « Le prieuré Saint-Coust de Châtel-Guyon », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. XCV, , janvier-mars 1990, .
 « Une crise urbaine au milieu du  : Montferrand, 1442-1447 », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. XCV, , 1991, .
 « Salers : histoire médiévale et moderne », Bulletin du groupe de recherches historiques et archéologiques de la vallée de la Sumène, , 1991, .
 « Contribution à l’histoire médiévale de Saint-Hilaire-la-Croix », Brayauds et Combrailles, , 1991, .
 « Un grand chantier de construction à la fin du  en Auvergne : le palais ducal de Riom », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. XCVI, , juillet-septembre 1992,  (résumé par Frédérique Costantini dans Bulletin Monumental, 1994, t. 152 – II, ).
 « L’eau propre, l’eau sale à la fin du Moyen Âge : le cas des égouts de Riom en Auvergne », Cahiers d’Histoire, t. XXXVII, , Lyon, CNRS, 1992, .
 « Le château de Joserand », Le Gonfanon, Association de recherches généalogiques et historiques d’Auvergne, ,  trimestre 1992, .
 « L’impact régional de la construction du palais ducal de Riom à la fin du  », Brayauds et Combrailles, no 66, 1992, .
 « Pouvoirs et contre-pouvoirs politiques en Auvergne durant l’apanage de Jean de Berry, 1360-1416 », Les princes et le pouvoir au Moyen Âge, actes du  Congrès de la SHMESP, Brest 1992, Paris, Publications de la Sorbonne, 1993, .
 « Les relations seigneurs-villes : le cas des trois « capitales » de basse Auvergne, Clermont, Riom et Montferrand du  », Seigneurs et seigneuries au Moyen Âge,  Congrès National des Sociétés Savantes, Clermont-Ferrand 1992, Paris, CTHS, 1993, .
 Riom 1212-1557. Capitale et bonne ville d’Auvergne, thèse dactylographiée de l’Université de Tours, 1994, 3 volumes (sous la direction de Monique Bourin-Derruau).
 « Découvertes archéologiques à Riom en 1994 », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. XCVII, , avril-juin 1994, .
 « L’Auvergne en 1095 », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. XCVII, , avril-juin 1995, .
 « Histoire d’oie à Riom en 1455 », Brayauds et Combrailles, , 1995, .
 « Introduction », Riom le Beau et ses environs. Pays riomois, Aigueperse, Ennezat, L’histoire en Auvergne, 1995, , .
 « Les institutions communales de Riom, e-e siècles », Riom le Beau et ses environs. Pays riomois, Aigueperse, Ennezat. L’histoire en Auvergne, 1995, , .
 « Jean Mazuer, un grand Riomois au  », Riom le Beau et ses environs. Pays riomois, Aigueperse, Ennezat. L’histoire en Auvergne, 1995, , .
 « Les villes d’Auvergne pendant la guerre de Cent Ans », La guerre, la violence et les gens au Moyen Âge, t. II : La violence et les gens,  Congrès National des Sociétés Savantes, Amiens 1994, Paris, CTHS, 1996, .
 « Voyages et pérégrinations d’Auvergnats pendant la guerre de Cent Ans », Voyages et voyageurs au Moyen Âge, actes du  Congrès de la SHMESP, Limoges-Aubazine 1995, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996, .
 (dir.), Montferrand 1196-1996, Conférences du  centenaire de la charte de franchises, Clermont-Ferrand, Association Il était une fois Montferrand, 1996.
 « La femme au  », Josiane Teyssot (dir.), Montferrand 1196-1996, Clermont- Ferrand, Association Il était une fois Montferrand, 1996, .
 « Les relations extérieures de Montferrand au  », Montferrand 1196-1996, Conférences du  centenaire de la charte de franchises, Josiane Teyssot (dir.), Clermont-Ferrand, Association Il était une fois Montferrand, 1996, .
 « Histoire des hommes entre Rhue et Dordogne », « La Tour d’Auvergne », « Les foires de Besse », « Montaigut-le-Blanc », Massif du Sancy et Artense. Chamina P.R., Guide Chamina, 1997, , 61, 85, 87, 97.
 « Le mouvement communal en Auvergne,  », Annales du Midi, t. 109, , Toulouse, Privat, avril-juin 1997, .
 « Le réseau urbain de basse Auvergne du  », Villes moyennes. Espace, société, patrimoine, Colloque de Mâcon 1995, Nicole Commerçon et Pierre Goujon (dir.), Lyon, PUL, 1997, .
 (dir.), Le mariage au Moyen Âge (), actes du colloque de Montferrand (3 mai 1997), Clermont-Ferrand, 1997.
 « Politique et mariage chez les Capétiens. Le mariage royal de Clermont, le 28 mai 1262 », Le mariage au Moyen Âge (), actes du colloque de Montferrand (3 mai 1997), Clermont- Ferrand, 1997, .
 « Les forteresses urbaines : les châteaux de Riom et de Montferrand en Auvergne aux  », Château-Gaillard, XVIII. Études de castellologie médiévale. Actes du colloque international tenu à Gilleleje (Danemark), 24-30 août 1996, Caen, Centre de recherches archéologiques médiévales, 1998, .
 « La monnaie royale de basse Auvergne, du e au e siècle. Un instrument de pouvoir politique », L’argent au Moyen Âge, actes du  Congrès de la SHMESP, Clermont-Ferrand 1997, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, .
 (collectif ), Riom. Le palais de justice et la Sainte-Chapelle. Puy-de-Dôme, Inventaire général, collection Images du Patrimoine, 1999, .
 Riom 1212-1557. Capitale et Bonne Ville d’Auvergne, Nonette, Créer, 1999 (compte rendu par Gabriel Fournier, Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, 2000, , ).
 « Le marc d’or de Montferrand », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. C, , avril-juin 1999, .
 « L’Auvergne au Moyen Âge : Les exactions de Jehan Barre au début du  », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. C, , octobre-décembre 1999, .
 « La commémoration du huitième centenaire de la Première Croisade à Clermont- Ferrand en 1895. Les croisades vues par le e siècle », L’invention de l’art roman au . L’époque romane vue par le . Revue d’Auvergne, 1999, , .
 « Compte rendu de soutenance de thèse : Nicolas Carrier, La vie montagnarde en Faucigny à la fin du Moyen Âge. Économie et société, fin -début  », Histoire et sociétés rurales, 2000, , .
 « Compte rendu pour le prix Achard-Gardette de Jacques Bourdin, Issoire. Une petite ville, des hommes et des femmes, 1680-1830 », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, 2000, t. CI, , .
 « Le mariage, entrée de la femme dans l’espace privé au Moyen Âge », Regards croisés sur l’œuvre de Georges Duby. Femmes et féodalité, Annie Bleton-Ruget, Marcel Pacaut et Michel Rubellin (dir.), Lyon, PUL, 2000, .
 « L’eau potable et les eaux usées à Montferrand et à Riom en Auvergne au Moyen Âge », L’eau et son utilisation, Actes du  congrès de la Fédération des Sociétés savantes du Centre de la France tenu au Puy-en-Velay en mai 2000, Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute- Loire, 2000, .
 « La justice royale de Montferrand (1425-1455). Mise en place, organisation, fonctionnement », Histoire et justice, panorama de la recherche, Frédéric Chauvaud (éd.), Paris, 2001, n° hors-série : « Le Temps de l’Histoire », .
 (avec Thierry Wanegffelen), Histoire de l’Auvergne, Rennes, Éd. Ouest-France, 2001, 64 p.
 « Comptes rendus des revues reçues par l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, 2001, , , 2002, , , 2002, , , 2003, , , 2003, , .
 « La frontière occidentale de l’Auvergne du  », dans Siècles, Cahiers du CHEC,  : « Marges et « marches » médiévales », Clermont-Ferrand, 2002, .
 « Topographie et prosopographie urbaines au Moyen Âge : l’exemple de Montferrand en basse Auvergne », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. CIII, , juillet- septembre 2002, .
 « Compte rendu de lecture. Jean Olléon, Le Livradois. Un pays, des hommes, éditions du Miroir, 2001 », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, 2002, t. CIII, , .
 « Histoire de l’Auvergne », Monuments en Basse-Auvergne Grande-Limagne, Congrès archéologique de France,  session (2000), Paris, Société française d’archéologie, 2003, .
 « Montferrand, l’église Notre-Dame de prospérité », Monuments en Basse-Auvergne Grande-Limagne, Congrès archéologique de France,  session (2000), Paris, Société française d’archéologie, 2003, .
 « Compte rendu de lecture. Jean-Claude Caron, L’été rouge. Chronique de la révolte populaire en France (1841), Paris, Aubier, 2002 », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, 2003, t. CIV, , .
 « Montferrand et Riom,  », Village et ville au Moyen Âge : les dynamiques morphologiques, Bernard Gauthiez, Élisabeth Zadora-Rio et Henri Galinié (dir.), Tours, Maison des Sciences de l’Homme, 2003, t. I,  et t. II, .
 « Les acteurs. Les promoteurs de l’urbanisme », Village et ville au Moyen Âge : les dynamiques morphologiques, Bernard Gauthiez, Élisabeth Zadora-Rio et Henri Galinié (dir.), Tours, Maison des Sciences de l’Homme, 2003, t. I, .
 « Compte rendu de lecture. Anne Courtillé, Auvergne, Bourbonnais, Velay gothiques : les édifices religieux, Paris, Picard, 2002 », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, 2003, t. CIV, , .
 (avec Gabriel Fournier), « Village médiéval déserté : Espinasse de Collandres (Cantal). Introduction historique », Un village médiéval déserté : Espinasse de Collandres, Cantal. Bulletin du groupe de recherches historiques et archéologiques de la vallée de la Sumène, 2004, , .
 « La rue médiévale : un espace nommé et délimité », L’historien en quête d’espaces, Jean- Luc Fray et Céline Pérol (dir.), Clermont-Ferrand, Presses Universitaire Blaise Pascal, 2004, .
 « Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire de l’Académie du 4 février 2004 », « Compte rendu de la séance ordinaire de l’Académie du 7 avril 2004 », « Avenir 2004 : discours de co-présidence lors de la séance solennelle du 28 janvier 2004 », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, 2004, t. CV, , , , .
 « Compte rendu de la séance ordinaire de l’Académie du 3 novembre 2004 », « Compte rendu de la séance ordinaire de l’Académie du 2 février 2005 », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, 2005, t. CV, , , et t. CVI, , .
 « Navigation et péages sur l’Allier à Moulins à la fin du Moyen Âge », Ports maritimes et ports fluviaux au Moyen Âge, actes du  Congrès de la SHMESP, La Rochelle 2004, Paris, Publications de la Sorbonne, 2005, .
 (avec Georges Sarre), Il était une fois Montferrand : la vie d’une ville fortifiée au Moyen Âge, Clermont-Ferrand, Association Il était une fois Montferrand, 2005 (bande dessinée).
 « Eau blanche, eau noire dans les villes d’Auvergne à la fin du Moyen Âge », Séminaire MSH du 2 décembre 2005, Christèle Ballut (dir.), prépublications en ligne [30 décembre 2007], Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand,  axe de recherche (Programme Au fil de l’eau), .
 « Les rivières dans l’armorial de Revel », Séminaire MSH du 2 décembre 2005, Séminaire MSH du 2 décembre 2005, Christèle Ballut (dir.), prépublications en ligne [30 décembre 2007], Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand,  axe de recherche (Programme Au fil de l’eau), .
 « Compte-rendu de lecture : Anthony Lodge, Les comptes des consuls de Montferrand (1273-1319), École des Chartes, 2006 », Medium Ævum, Oxford, Society for the study of medieval languages literature, 2008, t. LXXVII-1, .
 « Riom et Riom : étymologie et histoire », Revue de la haute Auvergne, t. 72, 2009, .
 « Saint-Flour médiéval d’après le cadastre de 1809 », Revue de la haute Auvergne, t. 72 : La ville en haute Auvergne, octobre-décembre 2010, t. 72, .
 « Les chartes de franchises d’Auvergne du  », Villefranche-sur-Saône et sa charte de 1260 : à la recherche des libertés communales. Actes du colloque organisé par l’Académie de Villefranche et du Beaujolais (3 et 4 décembre 2010), Villefranche-sur-Saône, Académie de Villefranche et du Beaujolais, 2010, .
 « Contribution à l’histoire médiévale de Saint-Hilaire-la-Croix », réédition revue et augmentée de la brochure parue en 1990 : Ernest Monpied, Saint-Hilaire-sur-Morge, un prieuré clunisien oublié : « ecclesia Sancti Hilarii juxta fluvium Morgiam », Combronde, Brayauds et Combrailles et Les amis du Prieuré de St-Hilaire, 2010, .
 (avec Romain Pommier), « Les bourgs castraux en Auvergne médiévale », Des villes à l’ombre des châteaux. Naissance et essor des agglomérations castrales en France au Moyen Âge, André Chédeville et Daniel Pichot (dir.), Rennes, PUR, 2010, Collection « Archéologie et Culture », - 121.
 « Histoire du prieuré Saint-Coust de Châtel-Guyon », Brayauds et Combrailles, 2011, , .
 « Le palais de Riom et les tours de l’horloge. Présence politique et artistique de Jean de Berry en Auvergne », Le château et l’art à la croisée des sources, t. I, actes du colloque tenu à Mehun- sur-Yèvre (23-24-25 novembre 2001), Mehun-sur-Yèvre, Groupe Historique et Archéologique de la région de Mehun-sur-Yèvre, 2011, .
 « Hommes de loi et notaires au  en basse Auvergne. Autour de Jean Mazuer, précurseur de la Coutume d’Auvergne », Revue d’Auvergne, t. 125 : La Coutume d’Auvergne. Formation et expression d’un patrimoine juridique, Florent Garnier (dir.), , 2011, .
 « Les légendes troyennes et grecques dans les villes d’Auvergne à la Renaissance », Ab urbe condita... Fonder et refonder la ville : récits et représentations (second Moyen Âge-premier ), actes du colloque international de Pau (14-15-16 mai 2009), Véronique Lamazou-Duplan (dir.), Pau, Presses de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2011, .
 Préface : Gabriel Fournier, Le peuplement rural en basse Auvergne durant le haut Moyen Âge, Paris, 1962 ;  édition Clermont-Ferrand, Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, 2011.
 (avec Fabienne Simon-Car), « La seigneurie de Tournoël au e siècle d’après les archives Chabrol », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. CXIII/2, , juillet-décembre 2012, .
 (dir. avec Jean-Paul Renard et Denyse Riche), Cluny et les femmes. En hommage à Ermengarde de Blesle, mère de Guillaume le Pieux, actes du colloque de Blesle (avril 2010), Brioude, Créer, 2013.
 « Les femmes au Moyen Âge : entre idéal et réalité », Cluny et les femmes. En hommage à Ermengarde de Blesle, mère de Guillaume le Pieux, actes du colloque de Blesle (avril 2010), Brioude, Créer, 2013, .
 (avec Johan Picot), « Les villes d’Auvergne et le roi : Montferrand au  », dans : M. Billoré, J. Picot (dir.), Dans le secret des archives. Justice, ville et culture au Moyen Âge : sources et commentaires, Rennes, PUR, 2014, .

Publiés à titre posthume 
 (avec Johan Picot), « ‘Gros affaires et matieres d’estat’. Louise de Savoie, François , les guerres d’Italie et la basse Auvergne (1525) », dans : « Dans le secret des archives », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, tome CXIV/1, , janvier-juin 2013, .
 (avec Johan Picot), « La fondation de la vicairie de la famille Jadon dans l’église collégiale Notre-Dame de Montferrand (1470) », dans : « Dans le secret des archives », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, tome CXIV/2, , juillet-décembre 2013, .
 « ‘Reine’ et princesse, Anne de France en Auvergne et Bourbonnais », dans : Thierry Crépin-Leblond, Monique Chatenet (dir.), Anne de France, art et pouvoir en 1500, actes du colloque international de Moulins (30-31 mars 2012), Paris, Picard, 2014, .
 (avec Johan Picot), « Les conséquences du siège d’Ambert durant les guerres de religion (1577-1580) », dans : « Dans le secret des archives », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, tome CXV/1, , janvier-juin 2014, .
 (avec Fabienne Simon-Car), « Pièces inédites concernant la famille de La Roche et la seigneurie de Volvic (1488-1489) », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. CXV/2, , juillet-décembre 2014, .
 (avec Fabienne Simon-Car), « Pièces inédites concernant la famille de La Roche et le consulat de Volvic (1480) », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. CXVI/1, , janvier-juin 2015, .
 « Les élites urbaines auvergnates alliées du pouvoir royal,  », Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, t. CXVI/2, , juillet-décembre 2015, p. 7-17.
 « Le réseau urbain auvergnat au Moyen Âge. Relations et sociabilités internes », t. CXVI/2, , juillet-décembre 2015, p. 19-27.
 « Les conflits de l’eau dans les villes d’Auvergne,  », t. CXVI/2, , juillet-décembre 2015, p. 29-42.

Références

Liens externes 
 
 

Historienne française
Médiéviste français
Naissance en mars 1952
Naissance à Gannat
Décès en septembre 2014
Décès à Riom
Décès à 62 ans